Jetta VS5 — компактный кроссовер, выпускаемый компаниями First Automotive Works и Volkswagen с 2019 года.

Описание 
Автомобиль Jetta VS5 впервые был представлен в 2019 году в Шанхае. Название автомобиль получил в честь седана Volkswagen Jetta в китайской иерархии Volkswagen. Платформа аналогична SEAT Ateca, Volkswagen Tharu и Škoda Karoq. Эксплуатация автомобиля началась в Чэнду.

Автомобиль Jetta VS5 продаётся не только в Китае, в Россию автомобиль поставляется по параллельному импорту. Автомобиль оснащается двигателем внутреннего сгорания EA211.

Продажи

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Автомобили Volkswagen
Автомобили Китая
Компактные кроссоверы